The Manhattan Project – album jazz di autori vari del 1990
The Manhattan Project – compagnia teatrale creata nel 1968 da Andre Gregory
Gioco mortale (The Manhattan Project) – film del 1986 diretto da Marshall Brickman
Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project – videogioco del 1992

Pagine correlate 
 Manhattan Project